Шере (фр. Chérêt; Chérest) — многозначный термин.

 Шере — коммуна во Франции, находится в регионе Пикардия; департамент коммуны — Эна.

 Шере, Жюль (1836—1932) — французский художник и график. 
 Шере, Эме (1826—1885) — французский юрист и историк.
 Шере, Эдуард Николаевич — в Педагогической поэме А. С. Макаренко под этим именем представлен главный агроном Колонии им. Горького Фере, Николай Эдуардович (1897-1981).